Niemiecki ród arystokratyczny:
 Karl August von Hardenberg
 Laura von Hardenberg
 Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg – Novalis

Holandia:
 Hardenberg – gmina
 Hardenberg (miasto)

Niemcy:
 Nörten-Hardenberg – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Northeim

Zobacz też:
 Neuhardenberg
 Neviges przed 1935, obecnie część Velbert
 urząd Neuhardenberg

Inne:
 zamek Hardenberg